Зашижемское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Зашижемское сельское поселение — в Советском районе Кировской области.
 Зашижемское сельское поселение — в Сернурском районе Республики Марий Эл.